Estoc bezeichnet

 Panzerbrecher (Panzerstecher, Estoc, Pörschwert, Bohrschwert, Perswerte oder Pratspieß), spätmittelalterliche Stichwaffe

Estoc ist der Familienname folgender Personen:

  Gisèle d'Estoc (1845–1894), Pseudonym der Künstlerin und Schriftstellerin Marie Paule Alice Courbe

Siehe auch
 L’Estocq